Индийские институты информационных технологий (ИИИТ) — группа высших учебных заведений в Индии, готовящих специалистов в области информационных технологий. 5 из них основаны, финансируются и управляются Министерством развития человеческих ресурсов Индии. Остальные действуют на основе государственно-частного партнёрства.

Формирование 
К 2010 году Министерством развития человеческих ресурсов Индии были основаны институты в , ,  и .

В 2010 году в Лок Сабху был внесён законопроект «Закон об индийских институтах информационных технологий 2010 года» (). Закон стремился дать статус  существующим 4 институтам. После длительных обсуждений и внесения изменений 1 декабря 2014 года закон был принят парламентом и 8 декабря того же года опубликован под названием «Закон об Индийских институтах информационных технологий» (). Закон вступил в силу с 5 января 2015 года.

В 2015 году министерством был учреждён пятый ИИИТ в Карнуле, в рамках реализации обязательств государства по «Закону о реорганизации штата Андхра-Прадеш» () В 2017 году поправкой к закону 2014 года ИИИТ в Карнуле был присвоен статус Института национального значения..

Помимо полностью государственных ИИИТ в 2010 году Объединённый совет министров Индии утвердил план открытия еще 20 ИИИТ на основе государственно-частного партнёрства, которые финансируются центральным правительством, правительствами штатов и частными партнёрами в соотношении 50:30:15, соответственно. К 2014 году было внесено 23 предложения от 21 штата (Андхра-Прадеш (Читтур, Какинада), Ассам, Бихар, Чхаттисгарх, Гоа, Гуджарат, Харьяна, Химачал-Прадеш, Джаркханд, Карнатака, Керала, Мадхья-Прадеш, Махараштра (Пуна, Нагпур), Манипур, Орисса, Пенджаб, Раджастан, Тамил-Наду, Трипура, Западная Бенгалия и Уттар-Прадеш), 16 из которых были утверждены (Андхра-Прадеш (Читтур, Какинада), Ассам, Гуджарат, Харьяна, Химачал-Прадеш, Карнатака, Керала, Мадхья-Прадеш, Раджастан, Тамил-Наду, Махараштра (Пуна), Уттар-Прадеш, Западная Бенгалия, Манипур и Трипура). К 2017 году были основаны 14 из 16 утверждённых ИИИТ, кроме Какинада (Андхра-Прадеш) и в Бодхджунгнагаре (Трипура). Дополнительно в 2015 году Министерством развития человеческих ресурсов Индии одобрено открытие ИИИТ в Нагпуре (Махараштра) и Ранчи (Джаркханд) В 2016 году был одобрен ИИИТ в Бхагалпуре (Бихар).. В 2017 году был одобрен ИИИТ в Сурате (Гуджарат), доведя общее число ИИИТ до 20. К сентябрю 2017 года не открылись только ИИИТ в Какинаде и Бодхджунгнагаре.

9 августа 2017 года в газете «Gazette of India» (англ.) был опубликован «Закон об индийских институтах информационных технологий (государственно-частное партнёрство)» (). Закон присвоил статус Института национального значения 15 государственно-частным ИИИТ в Вадодаре (англ.), Гувахати (англ.), Шрисити (англ.), Коте (англ.), Тируччираппалли (англ.), Кальяни (англ.), Уне (англ.), Сонипате (англ.), Лакхнау (англ.), Коттаяме (англ.), Сенапати (англ.), Дхарваде (англ.), Пуне (англ.), Нагпуре (англ.) и Ранчи (англ.).

В законе 2017 года не указаны ни 3 ИИИТ открытые в рамках государственно-частного партнёрства в 2017 году в Сурате, Бхопале и Бхагалпуре, ни одобренные ИИИТ в Какинаде и Бодхджунгнагаре.

Поступление 
Поступление на 4000 мест в ИИТ для обучения на бакалавра проходит по результатам экзаменов организуемых Joint Seat Allocation Authority (англ.) и JEE-Main (англ.).

Список ИИИТ

Примечания 

Индия
Образование в Индии